Робертсон, Брайан (более известен под фамилией Джеймс;  род. 1955) — британский рок-музыкант, гитарист, основатель группы «The Damned».
  (род. 1956) — британский рок-музыкант, гитарист, наиболее известный по работе в группах «Thin Lizzy», «Wild Horses» и «Motorhead».

